Стю Барнс (,  25 грудня 1970, Спрус-Гров) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року в ЗХЛ.

1989 року був обраний на драфті НХЛ під 4-м загальним номером командою «Вінніпег Джетс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Вінніпег Джетс», «Флорида Пантерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Баффало Сейбрс», «Даллас Старс» та «Монктон Гокс».

Загалом провів 1252 матчі в НХЛ, включаючи 116 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Джима Пігготта (ЗХЛ) — 1988.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Вінніпег Джетс»
Тренери «Даллас Старс»